JCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kimble County, Junction (Texas), Stati Uniti
 jct – codice ISO 639-3 della lingua krymchak